Сиухский сельсовет

Дагестан 
 Сиухский сельсовет Хасавюртовского района (до 2002 года)
 Сиухский сельсовет Хунзахского района